Monier ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Monier (1915–1998), französischer Fotograf
 Damien Monier (* 1982), französischer Radrennfahrer

 Joseph Monier (1823–1906), französischer Gärtner und Unternehmer
 Louis Monier (* 1956), französischer Informatiker
 Maurice Monier (* 1952), französischer Geistlicher, Pro-Dekan der Römischen Rota
 Monier Monier-Williams (1819–1899), englischer Indologe, Sanskritwissenschaftler und Orientalist
 Robert Monier (1885–1944), französischer Segler und Rugbyspieler
 Serag Monier (1904–1957), ägyptischer Schauspieler

Monier steht auch für:
 Monier Group, ehemaliger Name der Braas Monier Building Group
 Monier (St. Lucia), Siedlung in St. Lucia

Siehe auch:
 Monnier
 Maunier